Schörghof ist der Name folgender Orte:

  Schörghof (Gemeinde Zeillern), Ortsteil von Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
  Schörghof (Gemeinde Abtenau), Ortsteil von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg
  Schörghof (Gemeinde Sankt Koloman), Ortsteil von Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg